Baba Yaga steht für:

 Baba Jaga, eine Figur aus der slawischen Mythologie
 Baba Yaga, den Originaltitel von Foltergarten der Sinnlichkeit 2, einem italienisch-französischen Erotikfilm aus dem Jahr 1973
 Baba Yaga (2020), ein animierter Horrorfilm von Eric Darnell